Die Eishockey-Oberliga wurde in Form einer Gruppe Süd mit 18 Teilnehmern und einer Gruppe Nord mit 14 Teilnehmern durchgeführt.

Modus 

In der Gruppe Nord wie in der Gruppe Süd wurde die Vorrunde als Einfachrunde durchgeführt.

Die besten acht Mannschaften im Norden wie im Süden spielen nach der Vorrunde anschließend in den Gruppen eine Meisterschaftsrunde aus, während die anderen Mannschaften im Süden an der Qualifikation zur Oberliga mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Süd in zwei Gruppen und im Norden an einer Gruppe mit den Teilnehmern der Regionalliga Nord teilnehmen.

Oberliga Nord

Vorrunde 
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 8 nahmen an der Meisterrunde teil, die anderen Mannschaften – bis auf den 1. Hennefer EC Bonn, der den Spielbetrieb einstellte – an der Qualifikation mit den besten sieben Mannschaften aus der Regionalliga Nord.

Meisterrunde

Qualifikation zur Oberliga Nord

Oberliga Süd

Vorrunde 

Die Mannschaften auf den Plätze 1–8 der Vorrunde nahmen an der Meisterrunde und die weiteren Mannschaften an der Qualifikation mit den Mannschaften aus der Regionalliga Süd teil.

Meisterschaftsrunde

Qualifikation zur Oberliga Süd

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele 

 weitere Platzierungsspiele wurden nicht ausgetragen

Oberligameisterschaft 1993 
 EV Landsberg – Frankfurter ESC 2:8, 4:4

Der Frankfurter ESC stieg damit sportlich in die 2. Bundesliga auf, während der EV Landsberg sich für die Aufstiegsrelegation qualifizierte.

Weblinks 
 
 

1992
Eishockeysaison 1992/93